Grand Prix Argentyny 1996 – runda Mistrzostw Świata Formuły 1, która odbyła się na torze Autódromo Oscar Alfredo Gálvez 7 kwietnia 1996.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Argentyna
1996
1996 w Argentynie